BX Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 4783 световых лет (около 1466 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11m до +9,9m.

Характеристики 
BX Большого Пса — красная пульсирующая полуправильная переменная S-звезда типа SRB (SRB) спектрального класса S.

Примечания